Electric Silence — третий студийный альбом группы краут-рока Dzyan, впервые выпущенный в 1974 году.

Характеристика 
Третий альбом Electric Silence стал последним и, безусловно, лучшим в непродолжительной истории группы Dzyan. На нём музыканты дополнили космически-импровизационный стиль краут-рока значительным влиянием этнической музыки, спецэффектами и авангардным экспериментированием. Звучание обогатилось новыми экзотическими инструментами, такими как ситар, саз и танпура, синтезаторами и меллотроном, а также изобретенным самими музыкантами инструментом «суперструна», создающим насыщенный пружинящий шум. Dzyan погружает слушателя в великолепный инструментальный хаос, охватывающий огромное разнообразие жанров, включая джаз-рок, спейс-рок, авангардный рок и этнический рага-рок, а психоделические, мистические и потусторонние обертоны придают звучанию невероятную красоту и странность.

Признание 
Альбом занимает 11 место в рейтинге лучших альбомов краут-рока портала Progarchives (апрель 2013 года).

Список композиций 
 Back To Where We Come — 8:57
 A Day In My Life — 4:03
 The Road Not Taken — 4:54
 Khali — 4:55
 For Earthly Thinking — 9:38
 Electric Silence — 4:30

Состав музыкантов 
 Петер Гигер — барабаны, перкуссия
 Райнхард Карватки — электрический бас и контрабас, суперструна, меллотрон, синтезатор
 Эдди Маррон — гитары, ситар, саз, танпура, меллотрон, голос

Примечания

Ссылки 
 http://www.allmusic.com/album/electric-silence-mw0000355333
 http://www.progarchives.com/album.asp?id=5458
 http://www.discogs.com/Dzyan-Electric-Silence/master/202883

Альбомы психоделического рока